665 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 665 км, ПЛ 665 КМ — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 292841.
 665 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 607611.
 665 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Уфе (Республика Башкортостан). Код 654720.